Dodgeball – sport di squadra nato come evoluzione agonistica della comune palla avvelenata
 Palle al balzo - Dodgeball –  film commedia americano del 2004 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber
 Dodgeball – social network basato sulla geolocalizzazione comprato da Google nel 2005 e sostituito da Google Latitude